Entrerriensi – abitanti di Entre Rios (Bahia)
Entrerriensi – abitanti di Entre Rios (Santa Catarina)